Kudrjawzewa bzw. Kudryavtseva ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Alexandrowna Kudrjawzewa (* 1987), russische Tennisspielerin
 Jana Alexejewna Kudrjawzewa (* 1997), russische rhythmische Sportgymnastin
 Lera Kudrjawzewa (* 1971), russische Moderatorin und Schauspielerin
 Natalja Sergejewna Kudrjawzewa (1978–2015), russische Turnerin, siehe Natalja Sergejewna Bobrowa
 Stefanija Alexejewna Kudrjawzewa (1908–1990), russisch-sowjetische Agronomin